Lamonzie puede referirse a las siguientes comunas francesas situadas en Dordoña:
 Lamonzie-Montastruc
 Lamonzie-Saint-Martin (resultado de la fusión en 1794-95 de Lamonzie, Le Monteil y Saint-Martin-de-Gardonne)